Noah Diliberto (2001-), footballeur français ;
 Oliviero Diliberto (1956-), est un homme politique italien ;
 Pierfrancesco Diliberto (1972-), animateur de télévision, réalisateur, scénariste, acteur et écrivain italien.

Patronyme italien